Balducci es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

Angelo Balducci, dirigente público italiano.
Armenia Balducci, escenógrafa, actriz y directora italiana.
Balducci, nombre artístico de Jason White, guitarrista de The Network.
Corrado Balducci (1923-2008), monseñor y teólogo católico. 
Domenico Balducci, criminal italiano.
Ed Balducci (1906-1988), mago.
Ernesto Balducci, escritor, editor y presbítero italiano.
Francesco Balducci, poeta italiano.
Francesco Balducci Pegolotti (activo entre 1310-47), comerciante y político florentino.
Gabriele Balducci, ciclista italiano.
Giovanni Balducci, pintor italiano.
Igino Balducci, poeta y escritor italiano.
Lorenzo Balducci, actor italiano.
Oscar Balducci, fotógrafo argentino.
Paola Balducci, política italiana.

Además, puede hacer referencia a:
Levitación de Balducci, una ilusión de levitación descrita originalmente por Ed Balducci.